Le diocèse Saint-François d'Assise de Jutiapa est une Église particulière de l'Église catholique du Guatemala.

Ordinaires 
L'évêque actuel est  depuis le .

Territoire 
Son siège est en la cathédrale Saint-Christophe de Jutiapa.

Il comprend le département de Jutiapa.

Histoire 
Le diocèse Saint-François d'Assise de Jutiapa est créée le  à partir du .

Notes et références 

Jutiapa
Jutiapa
Fondation en 2016